Маульин:

 Маульин — посёлок и коммуна в Чили,
 Маульин (река) — река в Чили.